Лабрадудль () — метис или породная группа собак, созданная путём скрещивания лабрадора-ретривера и пуделя. Термин «Лабрадудль» (Лабрадудель) впервые появился в 1955 году, но не был популярным до 1988 года, когда смесь была использована в качестве собаки-поводыря.
Лабрадудли используются в канистерапии, поисково-спасательной службе. С лабрадудлями занимаются также и спортом: аджилити, фрисби, фристайл.

История 
Первое известное употребление термина «Labradoodle» было использовано сэром Дональдом Кэмпбеллом, чтобы описать собаку, полученную путём скрещивания лабрадора и пуделя в своей книге «Into the Water Barrier»(англ.) Но широкую известность лабрадудль получил в 1988 году, когда австралийский заводчик Уолли Корнор скрестил лабрадора-ретвивера и стандартного пуделя для получения собаки-поводыря.

Цель Корнора была в том, чтобы объединить кроткость пуделя и обучаемость лабрадора, а также создать собаку-поводыря для людей с аллергией на шерсть.

Внешний вид и темперамент 
Лабрадудли на время существования породы как таковой (а не просто смешения двух пород) имеют два породных типа.

Первый тип, F1, — 50 % лабрадора и 50 % пуделя. Собаки этой группы получают общий вид лабрадора, кроме шерсти — шерсть у них всегда от пуделя, она может выглядеть жёсткой, но на ощупь будет мягкой.

Второй тип, F1b, — это 25 % лабрадора и 75 % пуделя. Такие собаки получают общий вид пуделя, а от лабрадора они получают нрав, размер, характер. При этом у них нет потребности в охоте.

У обоих типов общий вид в целом всегда соответствует стандарту породы (также по разновидности размера).

Поскольку оба типа можно вязать между собой, порода в целом уже избавилась от наследственных заболеваний, которые несли обе породы (лабрадор — проблемы с лапами и ожирение, пудель — катаракта и глухота).

Как и большинство лабрадоров и пуделей, лабрадудли, как правило, доброжелательные, энергичные, хорошо ладят с детьми (хотя, как и у любой собаки, темперамент лабрадудля может изменяться в зависимости от окружающей среды и людей, которые находятся рядом).
Как и их родители (лабрадоры и пудели), которые являются одними из самых умных пород в мире, лабрадудли — очень умные и обучаемые собаки, которые пытаются понять новые команды и получают огромное удовольствие от обучения.

Типы лабрадудлей 
Многие заводчики стремятся к тому, чтобы лабрадудли были признаны официальной породой. Некоторые заводчики предпочитают выводить собак из пуделя и лабрадора, а не из двух лабрадудлей, чтобы максимизировать генетическое разнообразие, и избежать унаследования проблем со здоровьем, которые передают по наследству некоторые породы собак.

Другие разводят лабрадудлей с обеими родителями лабрадудлями из поколения в поколение, и пытаются создать новую породу собак. Эти собаки, как правило, называют «Multigenerational(Multigen)» или австралийским лабрадудлем. (Австралийские лабрадудли отличаются от «MultiGen» тем, что они могут иметь другие породы собак в своей родословной)

Вид шерсти лабрадудля бывает трёх типов: шерсть (с жесткими кудрями, и похожими внешне на шерсть пуделя, но с более мягкой текстурой); флис (мягкий и сыпучий, с изломами или волнистым внешним видом) или волосы (которые могут быть вьющиеся, прямые или волнистые, но больше похожие на текстуру шерсти лабрадора).

Лабрадудли бывают совершенно разных цветов: шоколадного, кофейного, пергаментного, сливочного, золотого, абрикосового, красного, чёрного, серебристого, цвета мела. Они могут быть разных размеров: миниатюрными и стандартными лабрадудлями.

Здоровье 
Лабрадудли могут страдать от проблем, общих для пород своих родителей, таких как дисплазия тазобедренного сустава и множества болезней глаз.

Австралийские лабрадудли страдают от прогрессивной атрофии сетчатки (PRA), наследственное заболевание может привести к слепоте.

Лабрадудли из Великобритании имеют более высокую (4,6 %) частоту заболевания мультифокальной дисплазией сетчатки чем у лабрадоров.

Примечания

Ссылки 

 Rubin, Alex. «Dogs: I’m A 'Labradoodle' Dandy: The Appeal Of Mix-And-Match Pups», Newsweek, 8 July 2002.
 Fox News. «Dogs Made to Order»
 Campbell, Donald. «Into the Water Barrier», p125, Odhams Press Limited, 1955.
 Lisa,Myers. The Today Show «Are sick puppies being sold online»
 Australian Labradoodle Club of America (англ.)
 International Labradoodle Association
 http://www.alaeu.com/

Породы собак Австралии
Породы собак, не признанные Международной кинологической федерацией